Die BBQ Seoul Open 2009 fanden vom 1. bis 7. Juni 2009 in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2008/09 und mit 60.000 US-Dollar dotiert. Es gehörte zur Kategorie WSA Gold 45.
 
Vorjahressiegerin war Nicol David, die erneut das Turnier gewann. Im Finale besiegte sie Jenny Duncalf mit 11:6, 3:11, 11:6 und 11:4. Es war Davids 37. Titel auf der World Tour.
 
Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielerinnen, davon vier Startplätze für Qualifikantinnen. Per Wildcard erhielt Song Sun-mi einen Startplatz im Hauptfeld.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

2009
WSA World Tour 2008/09